Ротрок () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ротрок, Артур (1886—1938) — американский военный, олимпийский чемпион.
 Ротрок, Синтия (род. 1957) — американская киноактриса и спортсменка.